

Geografia 
 Viggiano – comune italiano della provincia di Potenza in Basilicata
 Comprensorio Sellata-Volturino-Viggiano e Monti della Maddalena – sistema montuoso dell'Appennino lucano

Persone 
 Emmanuele Viggiano – presbitero e storico italiano
 Jeff Viggiano – ex cestista statunitense naturalizzato italiano
 Marisa Viggiano – calciatrice statunitense
 Olivia Viggiano – attrice argentina